In Germania:
 Hohenfels – un comune del circondario di Costanza nel Baden-Württemberg
 Hohenfels – un comune del circondario di Neumarkt in der Oberpfalz in Baviera